Lhasa steht für:

 Lhasa, Hauptstadt des Autonomen Gebiets Tibet, VR China
 Lhasa He, Fluss in Tibet
 (7859) Lhasa, ein Asteroid
 Lhasa de Sela (1972–2010), amerikanisch-mexikanische Sängerin
 Lhasa Apso, eine Hunderasse 
 Lhasa-Nunatak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

LHASA steht als Abkürzung für:
 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, heute Landesarchiv Sachsen-Anhalt (LASA)

Siehe auch: 
 Lasa

Abkürzung